Ajnabia — род растительноядных орнитоподовых динозавров семейства Hadrosauridae из позднего мела, живших на территории нынешней северной Африки примерно 67—66 млн лет назад. Представлен единственным видом — Ajnabia odysseus. Описан Николасом Лонгричем в 2020 году. 

Это первый известный гадрозаврид из Африки. Открытие Ajnabia стало неожиданностью для палеонтологов, нашедших её, так как в меловом периоде Африка была изолирована водой от европейского континента, и считалось что гадрозавриды неспособны достичь африканского континента.

Описание 

Название Ajnabia происходит от арабского ajnabi, что означает «незнакомец» или «иностранец». Видовое имя odysseus дано в честь  древнегреческого героя Одиссея. 

Ajnabia относительно небольшой гадрозавр. Длина верхней челюсти составляет 156 миллиметров. Это говорит о том, что размер взрослой особи мог достигать 2—3 метров. Образец голотипа MHNM KHG 222 состоит из фрагментов черепа. Он включает в себя левую верхнечелюстную кость с зубами, часть правой верхней челюсти и дентарий левой нижней челюсти. Предполагается, что образцы принадлежат полностью взрослой особи.

Палеоэкология 

Останки скелета были извлечены из фосфоритоносного бассейна Улед Абдун (Ouled Abdoun) в формации Couche III на территории Марокко. Бассейн представлял собой прибрежную морскую среду, в которой преобладали акулы, рыбы, мозазавры и другие морские рептилии. Тем не менее здесь изредка встречаются находки динозавров: Chenanisaurus barbaricus  и безымянный титанозавр. Эти динозавры жили в самом позднем меловом периоде (поздний маастрихт) примерно за 1 миллион лет до столкновения с астероидом Чикшулуб, который уничтожил динозавров. Таким образом, находка даёт представление о разнообразии динозавров Африки незадолго до того, как они вымерли.

Филогения 
Филогенетический анализ предполагает, что Ajnabia является представителем группы Lambeosaurinae и родственен европейским гадрозаврам, таким как Arenysaurus. На основании взаимоотношений Ajnabia с другими динозаврами и реконструкций континентов и морей позднего мелового периода было высказано предположение, что распространение Lambeosaurinae в северную Африку скорее всего произошло через океанические воды, когда гадрозавры плавали или дрейфовали между Европой и Северной Африкой.

Примечания 

Гадрозавриды
Динозавры мелового периода
Динозавры Африки
Фоссилии, описанные в 2020 году